Рами́ль Тейму́рович Шейда́ев (, 15 марта 1996, Санкт-Петербург, Россия) — азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Карабах» и сборной Азербайджана.

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Зенит» СПб. Первый тренер — Юрий Александров. В мае 2013 года подписал профессиональный контракт с «Зенитом». 26 октября 2014 дебютировал за основной состав, выйдя на замену в матче «Зенит» — «Мордовия». Выступал за «Зенит-2». 5 июля 2016 года покинул клуб по истечении контракта. 12 июля подписал четырёхлетний контракт с турецким клубом «Трабзонспор». В феврале 2017 на правах аренды на полтора года перешёл в словацкий клуб «Жилина», но уже в сентябре был арендован азербайджанским «Карабахом». В августе 2018 заключил годичный контракт с «Крыльями Советов». 2 июля 2019 года подписал контракт с московским «Динамо». 9 января 2020 года стал свободным агентом.
С февраля 2020-го игрок азербайджанского бакинского клуба «Сабах». 1 июля 2021 года стало известно о переходе Рамиля в «Карабах».

Карьера в сборной 
За юношескую сборную 1996 года рождения начал выступать в 2011 году, дебютировал в товарищеском матче. В её составе сыграл на Мемориале имени Виктора Банникова, провёл там четыре матча, забил три гола. На Мемориале россияне заняли второе место, в финале по пенальти уступив сборной Украины. К юношеской сборной России до 17 лет на чемпионате Европы 2013 Шейдаев присоединился уже после группового этапа, так как отбывал дисквалификацию. В итоге отыграл оба матча плей-офф, а сборная стала чемпионом Европы.

12 июля 2016 года было объявлено, что Шейдаев получил гражданство Азербайджана с целью играть за сборную этой страны. Спортивный юрист М. Прокопец считал, что Шейдаев не сможет выступать за сборную Азербайджана, так как он на момент выступления за юношескую и молодёжную сборные России не имел азербайджанского паспорта. Тем не менее, 5 августа 2016 года Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола разрешил Шейдаеву выступать за сборную Азербайджана.

Обладатель Кубка Содружества 2016 года.

За сборную Азербайджана дебютировал 4 сентября 2016 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против сборной Сан-Марино. Свой первый мяч забил 8 октября 2017 года в ворота Бернда Лено, в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Германии.

Итого: сыграно матчей: 24 / забито голов: 4; победы: 6, ничьи: 6, поражения: 12.

Личная жизнь

Семья 
Отец Теймур — охранник, по национальности азербайджанец. Родом из Кюрдамира. Мать — русская, домохозяйка.

Достижения 
 «Зенит»
 Чемпион России: 2014/15

 «Жилина»
 Чемпион Словакии: 2016/17

 «Карабах»
 Чемпион Азербайджана: 2017/18

 Сборная России
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет): 2013
 Финалист чемпионата Европы (юноши до 19 лет): 2015

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Сабах» Баку